Esistono più comuni francesi con questo nome

La Sauvetat – Gers
La Sauvetat – Puy-de-Dôme